Сулзат — топоним в России, в Томской области.

 Сулзат — река, приток реки Малая Корта.
 Сулзат — село в Молчановском районе, в ходит в состав Могочинского сельского поселения.